Niemcy:
 Fahrenbach – dzielnica Witzenhausen
 Fahrenbach – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald
 Fahrenbach – rzeka, dopływ Rosbach

Osoby:
 Helmut Fahrenbach – niemiecki filozof